Датум () — набор параметров эллипсоида, референц-эллипсоида или квазигеоида, зафиксированный в определённый момент времени.

Магнитное поле Земли, прецессия и нутация земной оси, дрейф материков не равномерны и не постоянны, что вызывает ряд трудноучитываемых источников неоднозначностей при формировании систем координат. Так любая система координат имеет «Начало» зафиксированный на какой то момент времени в каком то месте (точке пространства). Однако с течением времени и под влиянием различных учитываемых и не учитываемых факторов эта точка будет гарантированно смещена в пространстве.

Понятие «Датум» используется в геодезии и картографии для наилучшей аппроксимации эллипсоида к геоиду. Датум задаётся смещением референц-эллипсоида по осям: X, Y, Z, который в свою очередь является первым приближением к геоиду на какой-либо территории. А также поворотом декартовой системы координат в плоскости осей на угол rX, rY, rZ. Также необходимо знать параметры референц-эллипсоида а и f, где а — размер большой полуоси, f — сжатие эллипсоида.

Датумы бывают:

 глобальными — предназначен для апроксимации земной поверхности на территории всей планеты.
 локальные — предназначенный для лучшей аппроксимации территории какой-либо части земной поверхности (страны, континента, региона и т. д.).

Чаще всего с датумами приходится сталкиваться в GPS-приемниках, в ГИС-системах и в картографии при использовании какой-либо локальной координатной сети. Преобразование координат в таких системах из одного датума в другой может, в общем случае, выполняться автоматически. Неверная установка датума (либо неправильное его преобразование) в итоге даёт горизонтальные и вертикальные ошибки определения места величиной от нескольких до сотни и даже больше метров.

Так, например, в пункте 5.60. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» указано: Инженерно-топографические планы в масштабах 1:10000,1:5000,1:2000,1:1000,1:500,1:200 должны создаваться в результате топографических съёмок или составлением по материалам съёмок более крупного масштаба со сроком давности, как правило, не более 2 лет, с учётом требований пп. 5.189-5.199. Т.е Период датума для топографической съёмки составляет 2 года. Постановлением правительства РФ 1240 от 24 ноября 2016 устанавливаются периоды обновления датумов для «Параметров Земли» ПЗ-90 (раз в 10 лет).Датумы могут быть у фотоснимков (момент съёмки одного и того же места), книги (редакция), компьютерного формата данных (версии).

Ссылки 
 Подробная статья по материалам Яцека Гродецки в журнале Imaging notes, т. 14, № 6, ноябрь/декабрь 1999 г., т. 15, № 1, январь/февраль 2000 г. (копия)

Геодезия
Картография
Географические термины